Amici per la vita – film statunitense del 1992 (titolo originale Dark Horse)
Amici per la vita – film irlandese del 2003 (titolo originale Cowboys & Angels)